Eerste slag bij Langensalza - 1075, overwinning van keizer Hendrik V op opstandige Saksische- en Lotharingse edelen
 Tweede slag bij Langensalza - 1866, algemene Pruisische overwinning op het Hannoveriaanse leger.